Гуарам (Гурам; ) — мужское имя. Известные носители:
 Гуарам I — эрисмтавар Картли (571/586-591/602)
 Гуарам II — правитель Картли (684/685 — около 693)
 Гуарам III — правитель Картли (около 693 — около 748)
 Гуарам IV — правитель Картли (с 748 года)
 Гуарам Мампали (умер в 882) — один из князей Тао-Кларджети (совместно с Адарнесе I и Багратом I)